Campos Novos — município brasileiro do Estado de Santa Catarina
Campos Novos Paulista — município brasileiro do Estado de São Paulo
Campos Novos (Cunha) — distrito de Cunha, Estado de São Paulo
Barragem de Campos Novos — barragem do rio Canoas, Estado de Santa Catarina
Usina Hidrelétrica de Campos Novos — usina hidrelétrica da barragem do rio Canoas, Estado de Santa Catarina

Desambiguações de topônimos